C12orf4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 12-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 552 амінокислот, а молекулярна маса — 63 801.

Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Некатегоризовані білки